Erica Durance
Caumont-sur-Durance
Saint-Clément-sur-Durance
Durance (Lot-et-Garonne)
Rio Durance - rio afluente do rio Ródano

Ver também
 Dora (Etimologia)

Desambiguação